Южно-центральный банда — один из убангийских языков. Распространён в Центральноафриканской Республике (субпрефектура Сибю префектуры Кемо; субпрефектуры Алиндао, Кембе, Мингала и Мобае префектуры Нижнее Котто; всего 150 000 тыс. носителей на 1996 год) и Демократической Республике Конго (всего 3 тыс. носителей). Число носителей по данным 1996 года — 183 тыс. чел..

Письменность 
Применяется письменность на латинской графической основе:

Тона обозначаются диакритическими знаками: высокий — циркумфлексом (â), средний — диерезисом (ä), низкий — не обозначается.

Примечания 

Языки Центральноафриканской Республики
Языки Демократической Республики Конго
Убангийские языки